Ringsö kan syfta på:

 Ringsö, Nyköpings kommun – en ö i Bälinge socken, Nyköpings kommun
 Ringsö naturreservat – ett naturreservat i Nyköpings kommun
 Ringsö, Strängnäs kommun – en ö i Ytterselö socken, Strängnäs kommun